João Alfredo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Alfredo (ort), Pernambuco, 
 João Alfredo (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar